Тарджон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тарджон, Пьер (род. 1969) — профессиональный канадский хоккеист.
 Тарджон, Сильвен (род. 1965) — бывший канадский хоккеист.

См. также 
 Тарджони-Тоццетти